Miejscowości w USA:
 Mount Carroll – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Mount Carroll (ang. Mount Carroll Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll